Samo se poate referi la:

 Samo, conducător de triburi slave
 Samo, Calabria, comună din provincia Reggio Calabria, regiunea Calabria, Italia
 Imperiul lui Samo, primul stat slav